Gittner ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gittner (1897–1974), deutscher Generalmajor 
 Mira Gittner (* 1971), deutsche Schauspielerin, Filmeditorin und Regisseurin